1980 Голяма награда на Германия е 28-ото за Голямата награда на Германия и девети кръг от сезон 1980 във Формула 1, провежда се на 10 август 1980 година на пистата Хокенхаймринг близо до град Хокенхайм, Германия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Германия